Bédeille ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bédeille (Ariège) im Département Ariège
 Bédeille (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques